Palazzetto ima više značenja:
 Palazzetto, Cuneo
 Palazzetto, Lecco
 Palazzetto, Padova
 Palazzetto, Perugia
 Palazzetto, Pisa
 Palazzetto, Rovigo
 Palazzetto, Siena
 Palazzetto, Venezia